Хориня́к — восточнославянская фамилия. Известные носители:
 Хориняк, Алевтина Петровна (род. 1942) — красноярский врач.
 Хориняк, Виктор Викторович (род. 1990) — российский актёр.